Yggdrasill – albero della vita della mitologia norrena
Yggdrasill – digimon presente nella serie Digimon Savers
Yggdrasill – demo del 1992 degli Enslaved
Yggdrasil – album dei Bump of Chicken
Yggdrasil – gruppo musicale delle Isole Fær Øer
Yggdrasil Linux – una delle prime distribuzioni Linux, sviluppata da Yggdrasil, una società fondata da Adam Richter